Цукер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Цукер, Арианн (род. 1974) — американская актриса и фотомодель.
 Цукер, Аркадий Альтерович (род. 1975) — российский философ, бизнес-консультант 
 Цукер, Джейсон (род. 1992) — американский хоккеист.
 Цукер, Джерри (род. 1950) — американский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и актёр.
 Цукер, Дэвид (род. 1947) — американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.
 Цукер, Фридрих (1881—1973) — немецкий филолог-классик, эпиграфист и папиролог.

См. также

Примечания